La rue Lemot peut désigner :
 la rue Lemot, une voie de Nantes.
 la rue Lemot, une voie du 1er arrondissement de Lyon.

Notes et références